

Presentación previa 
La pareja formada por los hermanos británicos Ken Skupski y Neal Skupski fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo ruso formado por Victor Baluda y Alexander Kudryavtsev ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el británico Brydan Klein y el croata Nikola Mektić en la final por 6-2, 4-6, 10-3.

Cabezas de serie 
  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (Primera ronda)
  James Cluskey /  Adrián Menéndez-Maceiras (Primera ronda)
  Roberto Maytín /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Primera ronda)
  Ilija Bozoljac /  Goran Tošić (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Segovia 2014